Дубровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Дубровское сельское поселение — входит в Брасовский район
 Дубровское сельское поселение — входит в Суражский район

Волгоградская область
 Дубровское сельское поселение — входит в Киквидзенский район

Вологодская область
 Дубровское сельское поселение — входит в Бабаевский район
 Дубровское сельское поселение — с 1 января 2006 по 9 апреля 2009 существовало в составе Устюженского района. Вошло в состав Никольского сельского поселения.

Кемеровская область 
 Дубровское сельское поселение — Яшкинский район

Кировская область
 Дубровское сельское поселение — входит в Белохолуницкий район

Новгородская область
 Дубровское сельское поселение — упразднённое, до 12 апреля 2010 года, входило в Демянский район
 Дубровское сельское поселение — входит в Солецкий район

Новосибирская область
 Дубровское сельское поселение — входит в Маслянинский район

Орловская область
 Дубровское сельское поселение — входит в Должанский район

Пензенская область 
 Дубровское сельское поселение — входит в Спасский район.

Пермский край 
 Дубровское сельское поселение — входит в Еловский район
 Дубровское сельское поселение — входит в Оханский район

Смоленская область
 Дубровское сельское поселение — входит в Демидовский район

Тамбовская область
 Дубровское сельское поселение — входит в Тамбовский район

Томская область
 Дубровское сельское поселение — входит в Зырянский район

Ульяновская область
 Дубровское сельское поселение — входит в Николаевский район

Челябинская область
 Дубровское сельское поселение — входит в Красноармейский район

См. также 
 Дубровское городское поселение
 Дубровский сельсовет